Ticino, kanton u Švicarskoj
 Ticino (rijeka), rijeka